Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 19 і 20 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 19 червня о 09:32 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 18 червня о 18:29 за місцевим часом.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 20 червня о 19:48 за місцевим часом.

Примітки 

100 метрів брасом (жінки)